Теккерей () — фамилия, а также ряд названий.

Носители фамилии 
 Теккерей, Анна Изабелла (в замужестве Ритчи; 1837—1919) — английская писательница; дочь У. М. Теккерея.
  (в замужестве Стивен; 1840–1875) — сестра Анны Изабеллы.
 Теккерей, Уильям Мейкпис (встречается вариант транслитерации Таккерей; 1811—1863) — английский писатель-сатирик, мастер реалистического романа.

Другое 
 «» — индийский фильм 2019 года.
 «» — тяжёлый подъёмный корабль, построенный в 1945 году.

См. также 
 Тэкери